De tabel hieronder bevat een samenvoeging van alle lijsten van de NPO Radio 2 Top 2000, van de eerste (eind 1999) tot de recentste (eind 2022).

Ze is gesorteerd volgens de lijst van 2022, gevolgd door de eerder opgenomen nummers op alfabet volgens de artiest.

(—) = Nummer stond dat jaar niet op de lijst

(×) = Nummer was nog niet uitgebracht

Een andere sortering is mogelijk, maar vanwege de omvang van de tabel kunnen sorteertijden oplopen tot meer dan 10 seconden.

Radio 2-Top 2000's